Winston Churchill kan syfta på:
Winston Churchill (1874-1965), brittisk premiärminister.
Winston Churchill (1940–2010), brittisk politiker, sonson till premiärministern. 
Winston Churchill (1871–1947), amerikansk författare.